The Cat's Meow – cortometraggio del 1924 diretto da Roy Del Ruth
The Cat's Meow – cortometraggio del 1927 diretto da Richard C. Harris
Hollywood Confidential (The Cat's Meow) – film del 2001 diretto da Peter Bogdanovich
The Cat's Meow – cortometraggio del 2006 diretto da Reed Simonsen